Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, é uma adaptação de anime de uma série de Light Novels, escrita por Tappei Nagatsuki e ilustrada por Shinichirou Otsuka. A série de 25 episódios foi ao ar entre 4 de abril de 2016 e 19 de setembro de 2016, com um primeiro episódio prolongado de 50 minutos. Foi transmitido na TV Tóquio, TV Osaka, TV Aichi e AT-X . A série foi transmitida pela Crunchyroll. A primeira música, tema de abertura, foi "Redo", de Konomi Suzuki, o primeiro tema final foi "STYX HELIX"; para o episódio 7, a música tema foi "STRAIGHT BET", ambas cantadas por MYTH & ROID. A segunda música tema de abertura, intitulada "Paradisus-Paradoxum", é tocada por MYTH & ROID, enquanto a segunda música tema final, intitulada "Stay Alive", é tocada por Rie Takahashi ; para o episódio 14, foi "teatro D", cantado por MYTH & ROID. 

Sinopse: Re:Zero conta a história de Subaru Natsuki, um NEET que não faz nada além de jogar. Quando ele e “Satella” são mortos misteriosamente, Subaru acorda e descobre que adquiriu uma habilidade que chama de “Retorno pela Morte”, permitindo-lhe reverter o tempo morrendo.

Lista de episódios 

Listas de episódios de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu
!CS1 japonês-fontes em língua (ja)
!CS1 usa script na língua japonês (ja)
!Artigos com texto em japonês